Mehdi Mirza Mehdi Tehrani (persa:مهدی تهرانی) (nascido em 13 de março de 1970 em Teerã) é um jornalista iraniano, historiador, crítico de cinema e naval e ex-comandos Irã na Guerra Irã-Iraque. Além de 3 décadas de crítica de cinema e historiografia no campo do cinema, atualmente é professor de estudos de cinema no Campus de Belas Artes da Universidade de Teerã. Ele foi membro do conselho de classificação etária de filmes da Cinema Organization of Irã de 24 de setembro de 2020 a 21 de novembro de 2021

Mehdi Mirza Mehdi Tehrani é o comandante do 1º Batalhão da Unidade Diver Comandos e um dos 17 veteranos sobreviventes desta unidade de 500 membros na Operação Karbala 4 na guerra Irã-Iraque.

Formação acadêmica 
Mirza Mehdi Tehrani aprendeu os fundamentos da intervenção na tradução e na historiografia com Reza Seyed Hosseini. Também notáveis são Arthur Asa Berger, Akbar Alemi, Arthur Knight e Christian Ross.

Ele é PhD em Estudos de Cinema e Mídia Visual (título da tese: O Impacto do Jornalismo Local no Cinema Britânico nos Últimos Dois Anos da Segunda Guerra Mundial Supervisor: Christine Ross, Arthur Asa Berger) pela McGill University Faculty of Arts.

História militar na guerra Irã-Iraque 
Mehdi Tehrani, Comandante da 1ª Divisão Comandos Diver e um dos poucos sobreviventes desta unidade na Operação Karbala 4, é o mais jovem e último comandante do Batalhão Kamil da 27ª Divisão na Guerra Irã-Iraque.

Alunos da Universidade McGill
Professores da Universidade de Teerão
Críticos de cinema do Irão